Dondi ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Dondi alias Donald White (1961–1998), amerikanischer Graffitikünstler, siehe Dondi (Graffitikünstler)
 Flaminio Dondi, italienischer Bischof von San Marino-Montefeltro (1724–1729)
 Galeazzo Dondi, italienischer Goldmedaillen-Gewinner im Basketball (Olympische Sommerspiele 1936)
 Giovanni de Dondi (1318–1389), italienischer Gelehrter und Astronom
 Jacopo de Dondi (1293–1359), italienischer Gelehrter, Arzt, Astronom, Uhrenbauer, Vater von Giovanni de Dondi

Dondi steht für:

 Dondi (Huambo), eine Ortschaft in der angolanischen Provinz Huambo